Коодь-Яха:

Реки
 Коодь-Яха (приток Айваседа-Пура)
 Коодь-Яха (приток Согондь-Яхи)
 Коодь-Яха (приток Томчару-Яхи)